

Toponyme 

 une ville d'Allemagne ;

Hydronyme 
 La rivière Roding, cours d’eau d’Angleterre ;
 La rivière Roding, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Röding peut faire référence à:
 Peter Friedrich Röding (1767–1846), un malacologiste allemand